Sabin van Bulgarije, kan van Bulgarije
SABIN, het ticketverkoopsysteem van de NMBS
Sabin (eenheid), de eenheid voor geluidsabsorptie
 Sabin (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Sabin (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin